Angangueo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Mineral de Angangueo, ort, Michoacán de Ocampo, 
 Angangueo (kommun i Mexiko), Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar